Mistrzostwa Kanady w łyżwiarstwie figurowym 2020 – zawody mające na celu wyłonienie najlepszych łyżwiarzy figurowych w Kanadzie w kategorii seniorów, juniorów i Novice. Mistrzostwa będą rozgrywane od 13 do 19 stycznia 2020 w hali Paramount Fine Foods Centre w Mississauga.

Osiągnięte rezultaty na zawodach krajowych determinowały skład reprezentacji Kanady na Mistrzostwa Świata 2020, Mistrzostwa Świata Juniorów 2020 i Mistrzostwa Czterech Kontynentów 2020.

Terminarz

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści (S)

Solistki (S)

Pary sportowe (S)

Pary taneczne (S)

Kategoria juniorów

Soliści (J)

Solistki (J)

Pary sportowe (J)

Pary taneczne (J)

Kategoria Novice

Soliści (N)

Solistki (N)

Pary sportowe (N)

Pary taneczne (N) 
Pary taneczne w kategorii Novice wykonywały dwa tańce obowiązkowe, a dokładniej wzory tańców – tzw. Pattern dance (PD). Pierwszym tańcem był Starlight Waltz (PD1), a drugim Quickstep (PD2).

Przypisy

Bibliografia 
 

2020
2020 w łyżwiarstwie figurowym